Компьютерная томографическая ангиография (КТ-ангиография, КТА) позволяет получить подробное изображение кровеносных сосудов и оценить характер кровотока. После проведения компьютерной томографии с внутривенным контрастным усилением производится анализ полученных данных с применением специальных алгоритмов реконструкции изображений.

Преимущества 
Исключён риск возникновения осложнений от хирургических манипуляций, необходимых при обычной ангиографии, меньше лучевая нагрузка на пациента.

Показания к назначению 
Показаниями к применению КТ-ангиографии являются:
 стеноз или тромбоз сосуда (при тромбоэмболии лёгочной артерии — КТ-ангиопульмонография)
 аневризмы
 другие сосудистые заболевания и аномалии развития

Некоторые абсолютные и относительные противопоказания 

Для большинства КТ-ангиографических исследований противопоказания те же, что и для других КТ-исследований с болюсным контрастным усилением:
 Наличие аллергии на контрастный препарат
 Почечная недостаточность
 Тяжёлый сахарный диабет
 Беременность (тератогенное воздействие рентгеновского излучения)
 Тяжёлое общее состояние пациента
 Высокая масса тела (ограничения зависят от аппарата)
 Заболевания щитовидной железы
 Миеломная болезнь
 Острая сердечная недостаточность

Для КТ-коронарографии существуют дополнительные противопоказания:
 Высокая некупируемая тахикардия
 Другие выраженные некупируемые аритмии

Подготовка 
Перед КТ-ангиографией необходимо исключить наличие противопоказаний (аллергия на контрастное вещество, почечная недостаточность, дисфункция щитовидной железы и т. д.). Для снижения риска развития аллергической реакции во время исследования, особенно при любых аллергических реакциях в анамнезе, назначаются противоаллергические препараты. Перед КТ-коронарографией проводится премедикация бета-адреноблокаторами с целью уменьшения частоты сердечных сокращений.

Следует отметить, что современные рентгеноконтрастные препараты значительно безопаснее своих предшественников и риск осложнений от их применения крайне невелик. Несмотря на это, перед исследованием врач должен получить письменное согласие пациента на процедуру.

Проведение 
Исследование проводится в амбулаторных условиях. Пациент укладывается на стол компьютерного томографа и в венозный катетер (как правило, установленный в локтевую вену) с определённой скоростью вводится контрастное вещество на основе йода в объеме ~100 мл. В процессе введения контрастного вещества делают серию сканирований исследуемого участка рентгеновскими лучами. При распространении контрастного вещества по сосудистой системе, сосуды становятся более контрастными. После этого посредством мультипланарной и трёхмерной компьютерной реконструкции врач-рентгенолог анализирует полученные изображения.

Возможные осложнения КТ-ангиографии 
Наиболее распространённым осложнением КТ-ангиографии является экстравазация контрастного препарата (поступление его в мягкие ткани за пределы сосудистого русла в месте введения). Чаще всего объём экстравазации не превышает 10 мл, большой экстравазат способен вызвать серьёзные повреждения кожи и подкожных тканей. Факторами риска развития экстравазации является неконтактность или ослабленность пациентов, множественные пункции одной и той же вены, инъекции на тыле кисти и стопы. Экстравазация сопровождается локальной болью и отёком. При экстравазации контрастного препарата назначается возвышенное положение конечности, холод. Необходимо проинформировать о факте экстравазации лечащего врача, наблюдение за пациентом в течение 2—4 часов. При объёме экстравазата ионного контрастного средства более 30 мл или неионного контрастного средства более 100 мл, появлении пузырей на коже, изменении перфузии тканей или чувствительности в кистях целесообразна консультация хирурга.

Наиболее серьёзным осложнением КТ-ангиографии является аллергическая реакция на контрастное вещество. Обычно она возникает внезапно. При этом появляется зуд кожи и её покраснение, реже местный отёк или одышка. При появлении перечисленных симптомов следует сразу же уведомить об этом врача. Кроме того, контрастное вещество может оказать негативное влияние на почки, в зависимости от введённого объёма.

Примечания

См. также 
 Ангиография
 МР-ангиография
 Компьютерная томография
 Болюсное контрастное усиление

Медицинская визуализация
Радиология